P1 (Letland), een regionale weg in Letland
 P01 (Oekraïne), een regionale weg in Oekraïne, zie R01 (Oekraïne)
 P1, het oude wegnummer in België van de huidige N813 (Sivry)
 P1 (AirTrain Newark), station AirTrain Newark
 Papyrus 1, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament
 P1 (schip, 1973), een politieboot in het Rotterdamse

Zie ook
 Pioneer P-1
 Sony Ericsson P1
 Polonia 1, Poolse tv-zender
 Curtiss P-1 Hawk
 Alfa Romeo P1
 Allard P1